A Toca da Raposa II é um centro de treinamento esportivo, situado na cidade de Belo Horizonte, pertencente ao Cruzeiro Esporte Clube. Localizada no Bairro Trevo, na região da Pampulha, em uma área de 86 mil metros quadrados, a Toca II possui edificações que ocupam um espaço de 4.200 metros quadrados.

O projeto de construção da Toca da Raposa II teve início em 29 de junho de 1997, na administração Zezé Perrella. A inauguração ocorreu no dia 9 de março de 2002 com a presença do então Ministro da Educação, Cultura e Esportes, Carlos Melles, e do técnico da Seleção Brasileira de Futebol Luis Felipe Scolari que na época preparava a Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2002.

São quatro campos de treinamentos, todos com medidas oficiais, sendo dois com as dimensões do gramado do Mineirão. Os atletas, Comissão Técnica e Diretoria têm a sua disposição um hotel com 17 apartamentos, refeitório, salão de jogos, cinema e escritórios administrativos. A Toca II possui ainda centro médico, academia de musculação com aparelhos computadorizados, completo departamento de fisioterapia, piscina térmica coberta, saunas, vestiários.

A Toca II já se tornou uma nova atração turística de Belo Horizonte. Um espaço constantemente visitado por cruzeirenses de todas as partes do país, além de apaixonados pelo futebol, que querem ver de perto a modernidade do Centro de Treinamentos do Cruzeiro Esporte Clube.

Em 2014, a Toca II foi usada como centro de treinamento pela Seleção Chilena de Futebol durante a Copa do Mundo.

Ligações externas 
 

Cruzeiro Esporte Clube
Toca Raposa II
Construções desportivas inauguradas em 2002